Сунженская — название населённых пунктов в России:

 Сунженская — станица в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Сунженская —  до 1852 года название города Сунжа Сунженского района Ингушетии.
 Сунженская —  прежнее название села Сунжа Пригородного района Северной Осетии.
 Сунженская —  прежнее название села Сунжа Минераловодского района Ставропольского края.